Języki indoirańskie
 Języki indoaryjskie (podrodzina języków indoirańskich, używanych w Azji Południowej, głównie w Indiach i Pakistanie)
 Języki irańskie (podrodzina języków indoirańskich, używanych od Bliskiego Wschodu do Azji Środkowej, głównie w Iranie i Afganistanie)
 Języki indoeuropejskie w dawniejszym nazewnictwie

Zobacz też 
 Ariowie